est un album de Carl Craig paru en 1996 sur son label Planet E sous le pseudonyme Paperclip People. L'album a été publié en Angleterre (sur le label Open) et en France (sur le label Virgin France S.A.) sous le titre The Secret Tapes Of Doctor Eich.

Titres 

Album de Carl Craig
Album musical sorti en 1996
Album publié par Planet E
Album de techno de Détroit